Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Nestor che ha battuto in finale Maurice Ruah 3-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Steve Campbell (primo turno)
 Daniel Nestor (Campione)
 Mark Draper (primo turno)
 Assente

 Cristiano Caratti (semifinali)
 Jonathan Stark (secondo turno)
 David Caldwell (secondo turno)
 Joaquín Muñoz Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1998